«Искупление» () — роман Иэна Макьюэна о роли писателя и об ошибках, за которые приходится расплачиваться всю жизнь, вышедший в Великобритании в 2001 году. Произведение было экранизировано в 2007 году.

Сюжет и темы 
Книга заметно отличается по стилю и содержанию от более ранних книг писателя: нет патологий, описания жестокостей или секса. Это подчёркивается эпиграфом из романа Джейн Остин «Нортенгерское аббатство».

Книга состоит из четырёх частей, включая эпилог, и трёх временных слоёв. В первой части и слое повествуется о зарождающейся любви Сесилии, дочери богатого политика, и Робби, сына их бывшего садовника. Третья героиня — сестра Сесилии Брайони, подросток, мечтающий стать писателем. Присутствуют и другие родственники и знакомые: брат Сесилии и Брайони Леон и его друг Пол Маршалл, кузина Сесилии и Брайони Лола и два её маленьких брата. Брайони пристально наблюдает за развитием отношений Сесилии и Робби, но неправильно их интерпретирует и приходит к выводу, что Робби — опасный маньяк. В этой части отчётливо проступают мотивы Джейн Остин. Когда оказывается, что некто изнасиловал Лолу, Брайони даёт показания, что это был Робби, и его отправляют в тюрьму.

Во второй части Робби, досрочно вышедший из тюрьмы, принимает участие в неудачных действиях английской армии во Франции, после длительного бегства попадает в Дюнкерк, где развёртывается операция «Динамо» по эвакуации английских войск. Военные и госпитальные сцены описаны очень реалистично в духе Эрнеста Хемингуэя, Макьюен провёл много времени в военном музее за подготовкой материала. Читатель узнаёт, что Сесилия и Робби переписываются, Сесилия и Брайони работают медсёстрами и ухаживают за ранеными, причём Брайони делает это в качестве послушания, движимая чувством вины. Сесилия порвала отношения с ней и со всей семьёй. Брайони пишет первый вариант романа «Двое у фонтана», где частично раскрывается история Сесилии и Робби. Журнал отвергает рукопись, которая недостаточно раскрыла историю отношений влюблённых, что соответствует истине.

В третьей части в центре повествования Брайони. Брайони узнаёт о свадьбе Маршалла и Лолы, и осознаёт, что оклеветала Робби, и что насильником был Маршалл, разбогатевший к тому моменту на поставках шоколада в армию. После посещения свадьбы повествование сообщает, что Брайони встречается с Сесилией и видит у неё Робби, вернувшегося с войны. Они вместе решают, что Брайони откажется от своих показаний и начнёт процесс по оправданию Робби.

Читателя потрясает, однако, эпилог, где действует знаменитая писательница Брайони, готовящаяся к 77-му дню рождения. Она только что узнала свой диагноз — её ожидает скорая деменция и смерть от множественных инсультов. День рождения празднуется в расширенном кругу семьи, кроме умерших Сесилии и Робби. И выясняется, что на самом деле Робби умер в Дюнкерке от сепсиса в результате ранения, а Сесилия погибла в метро при немецкой бомбёжке. Вся история о воссоединении влюблённых — выдумана писательницей Брайони, чтобы дать им возможность встретиться, несмотря на смерть и во искупление своей клеветы. Более того, вся книга оказывается сильно переработанным первым романом Брайони, который будет опубликован только годы спустя, так как Маршалл и Лола ещё живы и будут угрожать судом.

Брайони Толлис размышляет о роли писателя, который как Бог в своей книге и творит судьбу персонажей. Реальная правда за сюжетом не имеет такого большого значения. Сесилия и Робби не воссоединились, но в романе они могут даже явиться на день рождения.

Перевод 
Роман был переведён на русский язык Ириной Дорониной и опубликован в издательствах «АСТ» и «Эксмо» (2010).

Награды 
Был номинован на Букер, но не получил премию. Удостоился ряда менее значительных наград: People’s Booker, W.H. Smith Literary Award, US NationalBook, CriticsAward.

Экранизация 
Одноимённая экранизация, сделанная режиссёром Джо Райтом, имела успех и получила много наград и номинаций. Сюжет практически совпадает с книгой, только в конце семейный праздник заменён на интервью. В ролях: Кира Найтли (Сесилия), Джеймс Макэвой (Робби), Ванесса Редгрейв (Брайони в старости), Бенедикт Камбербэтч (Маршалл) и другие.

Примечания

Литература 
 

Романы 2001 года
Романы на английском языке
Произведения Иэна Макьюэна